osoby o nazwisku Gawroński:
 Aleksander Gawroński (1939-2003) – aktor
 Andrzej Gawroński (ujednoznacznienie)
 Bogdan Gawroński (1928-2004) – polityk
 Feliks Gawroński (1923-2007) – poseł
 Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930) – historyk
 Henryk Gawroński (ur. 1933) – polityk
 Jan Gawroński (ujednoznacznienie)
 Ludwik Gawroński (ur. 1939) – muzykolog
 Stanisław Gawroński (1784-1860) – generał
 Wiktor Gawroński (1863-1946) – generał, inżynier
 Wojciech Gawroński (ujednoznacznienie)